Sulimmen ist dein deutscher Ortsname:
 Sulimmen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Sulimy (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sulimmen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Sulimy (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen